Landvogt bezeichnet

 Landvogt, höchster landesherrlicher Vertreter in einem Teilterritorium

Landvogt ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Landvogt (1758–1832), deutscher Beamter, Amtsvogt in Haselstein
 Franz Adam Landvogt (1889–1953), deutscher Pastor
 Fritz Landvogt (1764–1816), deutscher Beamter, Amtsvogt in Blankenau
 Philipp Ignaz Landvogt (1723–1791), deutscher Beamter, Amtsvogt in Haselstein

Siehe auch:
 Der Landvogt von Greifensee, Novelle von Gottfried Keller
 Landvoigt